LBG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Parigi-Le Bourget, Le Bourget, Parigi, Francia
 LBG – London Benchmarking Group è un modello nato nel 1994 per classificare e gestire le iniziative sociali di un'impresa all'interno della comunità. Esiste anche la sezione Spagna, LBG Espana